Beechwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beechwood (Lauderdale County, Alabama)
 Beechwood (Lowndes County, Alabama)
 Beechwood (Arkansas), im Newton County
 Beechwood (Florida), im Duval County
 Beechwood (Georgia), im Taylor County
 Beechwood (Indiana), im Crawford County
 Beechwood (Kentucky), im Owen County
 Beechwood (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Beechwood (Maryland), im Talbot County
 Beechwood (Massachusetts), im Norfolk County
 Beechwood (Cass County, Michigan)
 Beechwood (Iron County, Michigan)
 Beechwood (Ottawa County, Michigan)
 Beechwood (Amite County, Mississippi)
 Beechwood (Warren County, Mississippi)
 Beechwood (Nebraska), im Douglas County
 Beechwood (Clermont County, Ohio)
 Beechwood (Hamilton County, Ohio)
 Beechwood (Jefferson County, Ohio)
 Beechwood (Preble County, Ohio)
 Beechwood (Stark County, Ohio)
 Beechwood (Cameron County, Pennsylvania)
 Beechwood (McKean County, Pennsylvania)
 Beechwood (South Carolina), im Greenwood County
 Beechwood (Bedford County, Tennessee)
 Beechwood (Knox County, Tennessee)
 Beechwood (Mecklenburg County, Virginia)
 Beechwood (Newport News (city) County, Virginia)
 Beechwood (Prince George County, Virginia)
 Beechwood (Virginia Beach (city) County, Virginia)
 Beechwood (Wise County, Virginia)
 Beechwood (Wood County, West Virginia)
 Beechwood (Wyoming County, West Virginia)
 Beechwood (Wisconsin), im Sheboygan County
 Beechwood Court, im Washington County, Tennessee
 Beechwood Farms, im Hanover County, Virginia
 Beechwood Gardens, Stadtteil von Roanoke, Virginia
 Beechwood Manor, im Prince George County, Virginia
 Beechwood on the Burley, im Anne Arundel County, Maryland
 Beechwood Trails, im Licking County, Ohio

Sonstiges:
 Beechwood (City of Newport), Stadtteil von Newport, Wales
 Beechwood (Tillicoultry), eine denkmalgeschützte Villa im schottischen Tillicoultry
 Beechwood Branch, Fließgewässer im Limestone County, Alabama
 Beechwood Lake, See im Tioga County, Pennsylvania
 Beechwood Nature Trails, Park im Saginaw County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Beechwood (Worcester County, Massachusetts), in Southbridge, ID-Nr. 89000527
 Beechwood (Isaac Kinsey House), in Milton, Indiana, ID-Nr. 75000031
 Beechwood Elementary School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002656
 Beechwood Hall, in Newport, Tennessee, ID-Nr. 75001741
 Beechwood Historic District, in Fort Mitchell, Kentucky, ID-Nr. 89001168
 Beechwood Store, in Iron River, Michigan, ID-Nr. 83003662

Siehe auch:
 Beechwood Acres
 Beechwood Estates
 Beechwood Hills
 Beechwood Shores
 Beechwood Village
 Beachwood